Miejscowości w Polsce:
 Surzyki Małe
 Surzyki Wielkie